La route départementale 957, ou RD 957, est une des routes départementales de France correspondant à :
 l'ancienne RN 157 en Loir-et-Cher, déclassée en 1972
 l'ancienne RN 357 dans le Nord, déclassée en 1972
 l'ancienne RN 457 dans la Nièvre et l'Yonne, déclassée en 1972
 l'ancienne RN 557 dans les Alpes-de-Haute-Provence, déclassée en 1972
 l'ancienne RN 657 en Tarn-et-Garonne, déclassée en 1972

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Routes des Alpes-de-Haute-Provence
 Routes de Loir-et-Cher
 Routes de la Nièvre
 Routes du Nord
 Routes de Tarn-et-Garonne
 Routes de l'Yonne

957